Die ITA Men’s All-American Championships 2017 wurden im Zeitraum zwischen dem 30. September und dem 9. Oktober in Tulsa, Oklahoma ausgetragen. Eine der beiden Konkurrenzen war das Einzel, in welchem der US-Amerikaner William Blumberg von der University of North Carolina als Sieger hervorging.

Setzliste

Turnierplan

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Turnierplan auf itatennis.com (pdf, englisch)

2017
College-Tennis-Saison 2017/18
Tennisturnier 2017